Název Dobřemilice má více sídel:
 Dobřemilice (Čachrov), část městyse Čachrov v okrese Klatovy
 Dobřemilice (Vlksice), část obce Vlksice v okrese Písek